Move Your Body (Eiffel 65), lied uit 1999
 Move Your Body (Beyoncé), lied uit 2011
 Move Your Body (Sia), lied uit 2016
 Move Your Body (Sean Paul), lied uit 2017